Filmfare Award за лучшую мужскую роль второго плана или (буквально) для лучшего вспомогательного актёра ( , ) — номинация старейшей и наиболее престижной кинопремии Болливуда (индустрии фильмов на хинди) Filmfare Awards, сравниваемой по значимости с «Оскаром», предназначенная для награждения актёров за наилучшее исполнение второстепенной мужской роли в кинофильмах на хинди или хиндустани за предыдущий год. Номинация была введена на второй церемонии награждения вместе с номинацией за лучшую женскую роль второго плана и технической номинацией за лучший звук.

Первым обладателем премии за лучшую мужскую роль второго плана стал  за роль в фильме  1954 года (реж. Пракаш Арора).

Последним на настоящий момент, в начале 2021 года, премии был удостоен актёр Саиф Али Хан, исполнивший роль командующего гарнизоном крепости Кондхана Удайбхана Сингха в фильме  (2020).

Номинанты и обладатели премии 
В списке приведены сведения о номинантах и победителях номинации, сгруппированные по церемониям (годам) и десятилетиям. В таблицы включены имена актёров и названия фильмов с указанием ролей, за которые получена номинация. Номинанты, соответствующие им фильмы и роли каждого года приведены в порядке, соответствующем официальному сайту премии  другим авторитетным индийским источникам. Лауреаты выделены полужирным шрифтом на золотом фоне, а также, по возможности, представлены фотографиями.

1950-е годы

1960-е годы

1970-е годы

1980-е годы

1990-е годы

2000-е годы

2010-е годы

2020-е годы

Статистика и рекорды премии

Многократные лауреаты 
Рекордсменами номинации, завоевавшими по 3 победы, являются сразу 4 актёра: Пран (1968, 1970 и 1973), Амриш Пури (1986, 1997 и 1998), Амитабх Баччан (1972, 1974 и 2001) и Абхишек Баччан (2005, 2006 и 2007). Последнему из них принадлежит также рекорд наибольшего числа последовательных (год за годом) побед.

Многократные номинанты 
Рекорд количества номинаций за лучшую мужскую роль второго плана принадлежит сразу двум актёрам Прану и Амитабху Баччану, номинированным на премию по 9 раз. В сочетании с родственной номинацией за лучшую ведущую мужскую роль, Амитабх Баччан был номинирован на премию Filmfare в главных игровых категориях наибольшее число раз (39).

Своего рода антирекорд максимального количества номинаций на лучшую мужскую роль второго плана без единой победы принадлежит актёру Насируддину Шаху.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт и база данных премии на сервере издательского дома The Times of India (c 1955 по 2006 год, за работы 1954—2005 годов)
 

Награды, появившиеся в 1955 году
М
Награды, вручаемые только мужчинам
Награды актёрам